Matteuskerk (Bingum)
Matteuskerk (Eindhoven)